Шукачі щастя — білоруський фільм 1936 року.
 Шукачі щастя — роман Пантелеймона Куліша, опублікований посмертно в 1930 році.